Caron – in linguistica sinonimo di pipa o háček
 Caron – prenome

Persone 
 Alain Caron – bassista canadese di musica jazz
 Paul Luc Alain Caron – hockeista su ghiaccio canadese
 Aldo Caron – scultore italiano
 Antoine Caron – pittore francese
 Christine Caron – nuotatrice e attrice francese
 Claudio Caron – politico e sindacalista italiano
 Glenn Gordon Caron – autore televisivo, regista e produttore televisivo statunitense
 Giuseppe Caron – politico italiano
 Leslie Caron – ballerina e attrice francese
 Maxence Caron – scrittore, filosofo e musicologo francese
 Sébastien Caron – hockeista su ghiaccio canadese 
 Stéphan Caron – nuotatore francese

Pagine correlate 
 Carona
 Carone
 Carron